Артюшково — название населённых пунктов в России:

 Артюшково — село в Стародубском районе Брянской области.
 Артюшково — село в Рыльском районе Курской области.